Rajd Monza 2021 (FORUM8 ACI Rally Monza 2021) – kolejna edycja Rajdu Monza. Był to rajd samochodowy odbywający się od 18 do 21 listopada 2021 roku na terenie Włoch. Składał się z 16 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana na torze wyścigowym Autodromo Nazionale Monza. Była to dwunasta i ostatnia runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2021.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2, WRC3.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 82 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia wszystkich zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 oraz niektórych z innych klas.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS16

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Końcowa klasyfikacje RMŚ 2021 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuje" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej jak i za odcinek Power Stage) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Do końcowej klasyfikacji liczone jest pięć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

Uwagi

Przypisy 

Rajd Monza
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021
2021 we Włoszech